Командные соревнования по фехтованию на шпагах среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх прошли 27 июля 2021 года на арене «Makuhari Messe». В турнире приняли участие 8 сборных.

Победителем командного первенства впервые стала сборная Эстонии. Для представителей прибалтийской страны эта медаль — вторая в фехтовании на Олимпийских играх (24 июля 2021 года Катрина Лехис стала бронзовым призёром в личной шпаге). Кроме того, спортсмены Эстонии впервые одержали победу в командных дисциплинах на Олимпиадах. Сборная Италии впервые с 1996 года вошла в тройку призёров в этом виде программы.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Ход соревнований

Медальные поединки

Примечания

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года